Niklas Andersen (Frankfurt am Main, 1988. augusztus 4. –) német labdarúgóhátvéd. Édesapja a norvég válogatott Bundesliga-gólkirály Jørn Andersen, apai nagymamája pedig a kézilabdázó Bjørg Andersen.

Jegyzetek

További információk 
Niklas Andersen adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1988-ban született személyek
Norvég származású németek
Német labdarúgók
A Rot-Weiß Essen labdarúgói
A Werder Bremen labdarúgói
Az SV Werder Bremen II labdarúgói
A Chemnitzer FC labdarúgói
Az SG Wattenscheid 09 labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek